Osenbrügge ist der Familienname von 
 Hermann von Osenbrügge, Ratsherr von Lübeck im 14. Jahrhundert

Siehe auch:
 Osenbrüggen
 Ossenbrügge